Samtschynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Samtschynzi (Nemyriw), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw
 Samtschynzi (Starokostjantyniw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw